Дербентская:
 Связанная с городом Дербент: 
 Дербентская губерния Российской империи (1846-1860)
 Дербентская крепость
 Дербентская стена
 Дербентская Пятничная мечеть
 Дербентская — станица в Краснодарском крае.